Алленбург (до 1947, ныне носит название Дружба) — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Замок Алленбург — замок Тевтонского ордена, располагавшийся на территории нынешней Калининградской области.

См. также 
 Эйленбург (значения)